Dans divers domaines, la subsidence décrit un mouvement vers le bas d'un ensemble important. Inspiré de son usage anglophone, ce terme revêt généralement une signification scientifique pointue :

 en météorologie, la subsidence est un mouvement descendant de masse d'air ;
 en géologie la subsidence est l'enfoncement des strates sous le poids des sédiments.